Furö eller Furön kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Furö – en ö med naturreservat i Oskarshamns kommun, Kalmar län,

Åland 

 Furön (Saltvik, Åland),